Апорт:
 Апорт — сорт яблук;
 Апорт — майно, яке надходить до акціонерного товариства як оплата за акції;
 Апорт — команда при дресируванні собак.